Pochod pro život (angl. March for Life) je pojmenování protestních akcí proti interrupcím, které mají charakter protestních a modlitebních pochodů. Akce tohoto typu se vyskytují v mnoha zemích a patří k akcím protipotratového hnutí. Ty největší "národní" pochody pro život se přitom odehrávají obvykle k nějakému datu (případně v určitý den v týdnu blízký určitému datu), které se ovšem v různých zemích liší.

Obecně lze říci, že národní pochody pro život se často vážou k výročí uzákonění propotratových zákonů či podobných událostí. To je i příklad amerického pochodu pro život March for Life, který se každoročně koná ve Washingtonu u příležitosti výročí vynesení rozsudku v procesu Roe vs. Wade. V mnoha zemích se největší pochody odehrávají okolo 25. března, na který připadá Den nenarozených dětí (v ČR tomu bude poprvé jinak v roce 2017).

Jednotlivé země

Česká republika 

V České republice se hlavní pochod pro život uskutečňuje v Praze a pořádá ho Hnutí Pro život ČR. V roce 2016 se XVI. ročníku účastnilo přes 4000 (dle organizátorů 7000) osob. V roce 2017 akce získala podporu prezidenta republiky, Magistrátu hl. m. Prahy a České biskupské konference.

Francie 
Největším francouzským pochodem pro život je pařížský, který se od roku 2005 odehrává každoročně koncem ledna u příležitosti výročí zlegalizování interrupcí ve Francii.Počet účastníků se pohybuje v řádu tisíců až desetitisíců, pořadatelé jej označují za největší evropský pochod pro život.

Španělsko 
29. března 2009 proběhly velké manifestace za právo na život ve Španělsku. Pochodu pro život v Madridu se zúčastnilo 100 000 lidí, dalších 400 000 lidí podpořilo obdobné akce v dalších španělských městech. Tyto události byly reakcí na záměr socialistického premiéra Zapatera rapidně rozšířit možnost potratů, což by zanechalo nenarozené děti zcela bez ochrany. Proto se madridský Pochod svým charakterem blížil spíše běžné demonstraci. Protestující vyzvali premiéra, aby se zaměřil spíše na pomoc těhotným ženám, aby nemusely o potratu vůbec uvažovat, namísto jejich rozšiřování. Na akci byl také předčítán Madridský manifest - prohlášení, které podepsalo 300 španělských odborníků, vědců a lékařů, a který konstatuje, že "z vědeckého hlediska lidský život začíná početím, a proto má být také od chvíle početí respektován a chráněn". Protesty zorganizovaly španělské pro-life organizace Derecho a vivir (právo na život)a Hazte Oír. Mottem madridského Pochodu bylo heslo: "Neexistuje právo zabíjet - existuje právo na život."

Polsko 

Nejznámějším polským pochodem tohoto typu je varšavský Pochod pro život a rodinu, který vykazuje stovky až tisíce účastníků a zdůrazňuje nejen odmítání interrupcí, ale i registrovaného partnerství a manželství homosexuálů. Existují ale i další pravidelné akce významného rozsahu, jako je například poznaňský Pochod pro život.

Spojené státy americké 
Jedním z pochodů pro život je americký národní March for Life, který se každoročně koná ve Washingtonu u příležitosti výročí vynesení rozsudku v procesu Roe vs. Wade, který v USA vedl ke zrušení protiinterrupčních zákonů (stalo se tak 22. ledna 1973). Počet účastníků kolísá mezi 100-200 tisíci, což jej též pravidelně řadí mezi nejmasovější demonstrace ve Washingtonu D.C. vůbec. Hlavním tématem jsou interrupce, nicméně čím dál častěji se jako vedlejší téma objevuje i otázka euthanasie, jejíž aktuálnost zdůraznil případ Terri Schiavo.

Mimo národní akce existují významné pochody tohoto typu na úrovni jednotlivých států či velkoměst, z nichž některé vykazují opakovaně návštěvnost v řádu tisíců až desetitisíců účastníků (např. v San Franciscu).

Kanada 
V Kanadě se pochod pro život koná každoročně 14. května, neboť v tento den kanadský parlament odhlasoval přijetí zákona legalizujícího potraty (14. května 1969). V roce 2009, v den čtyřicátého výročí přijetí zákona, zaznamenali pořadatelé rekordní účast - přes 12 000 lidí v hlavním městě Ottawě a okolo 4000 účastníků lokálních pochodů v dalších kanadských městech.

Reference 

Hnutí pro-life